

Persone
 Edvard Grieg (1843-1907) – compositore e pianista norvegese
 Nora Grieg Christensen (1995) – sciatrice alpina norvegese
 Nordahl Grieg (1902-1943) – scrittore, giornalista e attivista norvegese

Altro
 4872 Grieg – asteroide della fascia principale
 Cratere Grieg – cratere d'impatto sulla superficie di Mercurio